Pilangkenceng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pilangkenceng, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Pilangkenceng, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar